Conopodium jahandiezi är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen och hermano Mauricio. Conopodium jahandiezi ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
jahandiezi